Brezno steht für:
 
 Brezno, Stadt in der Slowakei, früher Bries, Briesen, Brezno nad Hronom, Breznóbánya
 Brezno (Laško), Ort in der Gemeinde Laško in Slowenien
 Brezno (Podvelka), Ort in der Gemeinde Podvelka in Slowenien, früher Brezovo, Brezjo, Fresen
 Okres Brezno, Bezirk in der Mittelslowakei

Siehe auch:
 Březno
 Brzeźno